No matarás est le titre de :
 No matarás, un film espagnol sorti en 1943, réalisé par Chano Urueta
 No matarás, un film espagnol sorti en 1975 réalisé par César Ardavín
 Cross the Line, dans l'édition originale espagnole de ce film sorti en 2020, réalisé par David Victori